Alena Dubkowa (; * 11. September 1991 in Minsk) ist eine belarussische Tischtennisspielerin. Mit der Mannschaft gewann sie zweimal eine Medaille bei Europameisterschaften. Sie ist Rechtshänderin und verwendet als Griff die europäische Shakehand-Schlägerhaltung.

Werdegang 
Dubkova ist Abwehrspielerin. Erstmals international trat sie 2005 auf. Insgesamt nahm sie an zwei Schüler-Europameisterschaften und zwei Jugend-Europameisterschaften teil. Zudem spielte sie auch bei Jugend-Weltmeisterschaften mit, kam dort aber nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Ab 2008 nahm sie dann häufiger an Erwachsenen-Turnieren teil, dabei konnte sie 2010 und 2011 zusammen mit der Mannschaft eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft holen. Die Belarussin konnte auch vier Teilnahmen an Weltmeisterschaften vorweisen, wo sie mit dem Team zweimal das Achtelfinale erreichte.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Elena Dubkova auf der Website von (tt-infos.de) (abgerufen am 17. März 2020)
 Spielerprofil über Elena Dubkova auf tabletennis.guide (englisch) (abgerufen am 17. März 2020)
 Ranking-Historie über Elena Dubkova auf tabletennis.guide (englisch) (abgerufen am 17. März 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Belarusse
Geboren 1991
Frau